Името Рибарица носят две български села:

 Рибарица (Област Ловеч)
 Рибарица (Софийска област)